Титанит:

 Титанит — минерал, островной силикат титана и кальция.
 Титанит — цифровой корабельный комплекс, предназначенный для поиска, сопровождения и идентификации надводных целей.